Grancey ist Namensbestandteil zweier Gemeinden im Département Côte-d'Or in Frankreich:

Grancey-le-Château-Neuvelle
Grancey-sur-Ource